Aprilia (empresa) — fabricante italiana de motocicletas
Lancia Aprilia — automóvel lançado em 1934 pela montadora italiana Lancia

Localidades

Aprília (Latina)

Desambiguação